Флаг Ле́жневского муниципального района Ивановской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 2 июля 2009 года решением совета Лежневского муниципального района № 40 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5573.

Описание 
«Флаг Лежневского муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, рассечённое горизонтально на два поля (соотношение верхнего к нижнему 2:1): верхнее червлёное (красное), нижнее зелёного цвета. Основные цвета флага Лежневского муниципального района повторяют цвета и металл геральдического поля щита его герба. В центре флага размещена серебряная колокольня, у основания колокольни на зелёном фоне положен золотой Меркуриев жезл».

Обоснование символики 

Флаг муниципального образования «Лежневский муниципальный район» составлен на основании герба Лежневского муниципального района, утверждённого Союзом геральдистов в 1996 году и внесённого в Государственный геральдический регистр Российской Федерации за № 156, по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, местные традиции и особенности.

76 метровая колокольня Троицко-Знаменской церкви, построенная в 1823 году в ознаменование победы русского народа в Отечественной войне 1812 года — самая яркая архитектурно-историческая особенность посёлка — является, своего рода, «визитной карточкой» Лежнево.

Положенный Меркуриев жезл говорит о названии райцентра — посёлка Лежнево, возникшего в старину на перепутье важных сухопутных торговых путей, когда многочисленный торговый люд останавливался здесь на отдых, постой (по старославянски — «лежа»). Отсюда и название посёлка и района.

Примечания